Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Arthur Ashe 5-7, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1970